Park County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Park County (Colorado)
 Park County (Montana)
 Park County (Wyoming)